Chignolo d'Isola – comune italiano in provincia di Bergamo.
Chignolo d'Oneta – frazione del comune di Oneta in provincia di Bergamo
Chignolo Po – comune italiano in provincia di Pavia.
Chignolo – frazione di Comerio in provincia di Varese.
Chignolo – torrente della Lombardia.